La Türkiye Basketbol Ligi 2014-15 fue la edición número 49 de la Türkiye Basketbol Ligi, la máxima competición de baloncesto de Turquía. La temporada regular comenzó el 11 de octubre de 2014 y los playoffs acabaron el 19 de junio de 2015. Los ocho mejor clasificados accedieron a los playoffs, resultando campeón el Pınar Karşıyaka, que logró su segundo título de campeón, mientras que el Eskişehir Basket y el Tofaş descendieron a la TB2L.

Equipos temporada 2014-15

Temporada regular

Clasificación

Resultados

Playoffs

Cuadro final

Finales

Anadolu Efes vs. Pınar Karşıyaka

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial
TBLStat.net Historia de la liga

2015
Baloncesto en 2014
Baloncesto en 2015